Ortuño de Ezpeleta y Samaniego, (Pamplona, 2 de enero de 1846-Biarritz, 28 de marzo de 1919) fue un aristócrata español, IV duque de Castro-Terreño, IV conde de Ezpeleta de Veire, V conde de Echauz, VIII marqués de Montehermoso, conde consorte de Adernò y tres veces Grande de España.

Fue maestrante de la real de Zaragoza.

Su residencia principal fue el Palacio de Ezpeleta, situado en Pamplona, Navarra, hoy en día sede del Conservatorio Navarro de Música.

Biografía

Origen familiar 

Su padre fue José María de Ezpeleta y Aguirre-Zuazo, III duque de Castro-Terreño. Su madre, María de la Soledad Samaniego y Asprer de Neoburg, descendiente del Elector Palatino, duque Palatino de Neoburgo, una rama menor de la casa de Wittelsbach.

Por su parte paterna era descendiente de antiguas casas nobiliarias de origen navarro, como los Ezpeleta, vizcondes de Valderro y los Echauz, vizcondes de Baïgorry. Era bisnieto del General José Manuel de Ezpeleta, I conde de Ezpeleta de Veire, Virrey de la Nueva Granada, Gobernador de Cuba. Así mismo de Prudencio de Guadalfajara, I duque de Castro-Terreño, caballero del Toisón de Oro y de la Orden de Carlos III, ministro de guerra y senador vitalicio por Zamora.

Matrimonio 

Casó el 29 de mayo de 1869 con María Álvarez de Toledo y Caro (Nápoles, Reino de las Dos Sicilias, 4 de julio de 1847-Madrid, España, 1929), XXII condesa de Adernó, hija de José Álvarez de Toledo y Silva, XVIII duque de Medina Sidonia, uno de los grandes inmemoriales de 1520.

Descendencia 

 Amalia de Ezpeleta y Álvarez de Toledo, nació el 29 de febrero de 1870, París, Francia. 
 María de la Purificación Joaquina de Ezpeleta y Álvarez de Toledo, nació el 11 de junio de 1872, Madrid, España. Sucede a su padre en los títulos de la casa.

Títulos nobiliarios  

Por herencia paterna heredó todos los títulos de la casa de Castro-Terreño:

 Ducado de Castro-Terreño
 Condado de Ezpeleta de Veire
 Condado de Echauz
 Marquesado de Montehermoso
 Condado de Triviana

Palacio de Ezpeleta  
Véase Palacio de Ezpeleta

José María de Ezpeleta y Samaniego nació en el Palacio de Ezpeleta, Pamplona, Navarra, construido en 1709. La familia del duque pasó después a veranear a Biarritz.

Antepasados

Referencias 

Casa de Medina Sidonia
Nobles de España del siglo XIX
Nacidos en Pamplona
Casa de Ezpeleta